Moray est un modeleur 3D destiné à créer des scènes pour le logiciel POV-Ray de lancer de rayons.

En effet POV-Ray fonctionnant avec un langage de script, il est difficile de construire et mettre en scène des objets sans les voir. Moray construit ainsi les scripts automatiquement.

Moray implémente quasiment toutes les primitives de bases de POV-Ray. Hormis certaines plus complexes à mettre en œuvre graphiquement (comme les isosurfaces par exemple).
Grâce à son ouverture sous la forme de plugins, de nombreuses possibilités peuvent lui être ajointes.

La visualisation de la scène se fait en OpenGL, par défaut découpé en 4 vues (paramétrables), vue de droite, vue de dessus, vue de face et caméra.
La navigation se fait directement à la souris, et une arborescence des objets à manipuler est accessible aisément.

 À la suite de la stagnation du logiciel depuis début 2004, les deux auteurs de Moray ont décidé de céder le code source de leur application à l'équipe de POV-Ray, l'annonce ayant été officialisée le . Le logiciel devrait donc passer d'une licence partagiciel à une licence Open Source afin que la communauté puisse participer au développement du logiciel.
 Moray est devenu un Freeware. En attendant qu'une version sans enregistrement ne vienne à sortir, des codes d'enregistrement sont dorénavant fournis sur le site officiel.

Notes et références

Bibliographie 

 PC Fun N°25
 PC Interdit, Micro Application, 1993
 Programmation Jeux 3d, Collectif, éd Micro Application, 1996

Liens externes 
 Site officiel
 Traductions en français de l'aide de Moray
 Plugins officiels
 Plugins (InsertCode, Diamond, MakeSnow, UVMap)

Logiciel de modélisation 3D
Logiciel propriétaire